Kurita peut désigner :
 Le vice-amiral de la marine impériale japonaise Takeo Kurita (栗田 健男, Kurita Takeo, 1889–1977).
 Le cinéaste japonais Toyomichi Kurita (栗田豊通, 1950- ).
 La karateka américaine Eimi Kurita.
 Le tueur en série Genzo Kurita (栗田 源蔵, Kurita Genzō, 1926–1959), condamné à mort par pendaison pour l'assassinat de 8 personnes.